Il doppio del torneo di tennis Bank of the West Classic 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Lindsay Davenport e Corina Morariu che hanno battuto in finale Anna Kurnikova e Elena Lichovceva 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Anna Kurnikova /  Elena Lichovceva (finale)
 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (campionesse)

 Mary Joe Fernández /  Lisa Raymond (semifinali)
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1999